De KNLTB is de overkoepelende tennisbond van Nederland. De afkorting staat voor Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Het hoofdbureau van de bond is gevestigd in Amstelveen.

Historie

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond is op 5 juni 1899 in het Poolsch Koffiehuis te Amsterdam opgericht. De reden om de bond op te richten was de gezamenlijke coördinatie van (internationale) toernooien en competities. Toen de bond 40 jaar bestond kreeg hij het predicaat Koninklijk. Prins Bernhard nam het beschermheerschap op zich.

De KNLTB heeft bijna 550.000 leden en vormt daarmee na de KNVB in grootte de tweede sportbond in Nederland.

Structuur

(Voormalige) Voorzitters

Georganiseerde competities 
 Nederlandse Tennis Eredivisie
 Voorjaarscompetitie
 Jeugdcompetitie
 Najaarscompetitie
 Wintercompetitie

De Nederlandse inbreng aan de volgende toernooien wordt ook door de KNLTB geregeld:
 Davis Cup
 Fed Cup
 Hopman Cup
 Wheelchair Tennis Masters

Ledenaantallen

Externe link
 Officiële website

Tennis
Tennisbond
Sport in Amersfoort
Tennis in Nederland